Marbois, une commune nouvelle française, constituée le , située dans le département de l'Eure.

 François de Barbé-Marbois (1745-1837), un diplomate et homme politique français ;
 Sophie de Marbois (1785-1854), duchesse de Plaisance, une personnalité du Consulat et du Premier Empire.